Baciami adesso – singolo di Carlotta del 1999
 Baciami adesso – singolo di Mietta del 2008
 Baciami adesso – singolo di Enrico Nigiotti del 2020